Мю́фке — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Мюфке, Карл Людвигович (1868—1933) — российский и советский архитектор.
 Мюфке, Константин Карлович (1903—1968) — советский актёр театра и кино, сын архитектора К. Л. Мюфке.